Världsmästerskap i badminton organiseras av Badminton World Federation (BWF) och spelas sedan 1977, först vart tredje år, från 1983 vartannat år. Från 2005 spelas det varje år utom de år olympiska sommarspel pågår.

Värdstäder

Medaljsummering
Uppdaterad efter VM 2022.

Referenser 

Artikeln är hämtad från Tyska Wikipedia

Badmintontävlingar
Badminton
Återkommande sportevenemang med premiär 1977